En vieux français, fur est un mot signifiant « taux ». Pour l'expression « au fur et à mesure », voir le wiktionnaire.

En anglais, fur peut désigner :
 fourrure ;
 four, une langue parlée par l'ethnie éponyme, au Darfour.

Nom propre 
Fur est un nom propre qui peut désigner :
 Fur, une île du Danemark ;
 Fur, un film avec Nicole Kidman sorti en 2007 ;
 Fur, un album d'Archie Bronson Outfit sorti en 2004.

Code 
fur est un code qui peut désigner :
 frioulan, une langue parlée en Italie, dans le ISO 639-2.

Sigle 
FUR est un sigle qui peut désigner :
 , une famille de protéines bactériennes impliquées dans la régulation de l'absorption des ions métalliques et dans l'homéostasie des métaux.

Voir aussi 
 American Fur Company (en français, Compagnie américaine des fourrures), en opération de 1808 à 1842
 Conker's Bad Fur Day, un jeu sur Nintendo 64